Stopp eller Stopp! kan syfta på:

 Stopp (kortspel) – ett kortspel som går ut på att bli av med korten på handen
 Stopp (trafik) – att stå stilla med ett fordon
 Stopp (Veronica Maggio-låt) – en singel av den svenska sångerskan Veronica Maggio
 Stopp (musikalbum) – ett musikalbum med Trafik-Trolle
 Stopp! (låt av Ebba Grön) – en sång från 1982 av Ebba Grön från albumet Ebba Grön
 Stopp! Nej! Gå härifrån! – en sång från 2004 av Lena Philipsson från albumet Det gör ont en stund på natten men inget på dan
 Stopp! (TV-serie) - en TV-serie i Sveriges Television
 Stopp! Annars skjuter morsan skarpt – en amerikansk komedifilm från 1992 i regi av Roger Spottiswoode, originaltitel Stop! Or My Mom Will Shoot
 Stopp! Tänk på något annat – en svensk dramafilm från 1944 i regi av Åke Ohberg